Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Paraná durante a pandemia de COVID-19 no Brasil. No dia 12 de março de 2020 os seis primeiros casos foram confirmados no estado, 5 na capital, Curitiba, e 1 em Cianorte. Em outubro de 2020 a pandemia alcançou todos os 399 municípios do estado.

Histórico

Antecedentes 

A Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa), comandada pelo secretário Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), adotou recomendações e medidas de prevenção, envolvendo cuidados e controle do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em janeiro de 2020. As medidas preventivas eram baseadas nas orientações repassadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Primeiros casos 
A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba informou a notificação dos dois primeiros casos suspeitos em 28 de janeiro. Ambos os casos tinham histórico de viagem e receberam atendimento médico.  

Várias unidades hospitalares distribuídas pelo Paraná foram definidas pela Sesa como instituições de referências para receber pacientes com suspeita de COVID-19. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba, é uma dessas unidades que passou por uma série de mudanças e adaptações para receber e tratar pacientes infectados com o novo coronavírus. Também foram definidos outros hospitais de referência como o Complexo Hospitalar do Trabalhador de Curitiba, o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, e os hospitais universitários de Maringá, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa.

No dia 23 de fevereiro chegaram ao Paraná as cinco pessoas que estavam em quarentena em Anápolis, Goiás, por causa da suspeita de coronavírus. Elas desembarcaram no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e vieram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Os cinco estavam entre os 58 repatriados da China que estavam em quarentena na Base Aérea de Anápolis e foram liberados após testarem negativo.  

A Sesa confirmou em 12 de março os primeiros seis casos positivos no Paraná, sendo um em Cianorte e cinco em Curitiba. Em 16 de março, foi publicado o Decreto 4230 que, entre outras medidas, suspendeu as aulas nas instituições estaduais e o funcionamento de certos estabelecimentos comerciais tais como cinemas, shoppings e academias. No dia 17 de março a Sesa confirmou o primeiro caso positivo em Londrina. Em 17 de março o número de casos confirmados de acordo com a Sesa era de 12 no Paraná. No dia 18 de março foi confirmado o primeiro caso positivo em Maringá. Em 18 de março foi publicado o Decreto 4263 que, entre outras medidas, suspendeu a circulação de transporte coletivo rodoviário interestadual. No dia 19 de março foi confirmado o primeiro caso positivo em Foz do Iguaçu. Em 19 de março foi publicado o Decreto 4298 que, entre outras medidas, declarando situação de emergência no Paraná. 

No dia 21 de março foi confirmado o primeiro caso positivo em Ponta Grossa. Em 21 de março foi publicado o Decreto 4317 que, entre outras medidas, suspendeu todas as atividades não essenciais mantendo, entretanto, os serviços essenciais como médicos, veterinários, funerárias, transporte coletivo, correios, entre outros. Em 24 de março, o Paraná chegou aos 70 casos confirmados, sendo 40 na capital Curitiba. No dia 26 de março foi confirmado o primeiro caso positivo em Guarapuava.

Primeiras mortes e aumento dos casos 
Em 27 de março são confirmadas as primeiras duas mortes, na cidade de Maringá. No dia 30 de março foi confirmado o primeiro caso positivo em São José dos Pinhais. Em 30 de março a terceira morte foi confirmada no Paraná, no município de Cascavel, sendo um homem de 66 anos. Em 31 de março o Conselho Estadual de Educação do Paraná aprovou a Deliberação nº 01/2020, segundo a qual a Educação Superior e todos os níveis da Educação Básica, com exceção da Educação Infantil, ficaram autorizadas a ofertar atividades não presenciais em substituição de carga horária presencial no período da pandemia.

Até o dia 31 de março, o Paraná tinha 185 casos confirmados, assim, segundo a Sesa, 36 cidades paranaenses tinham ao menos uma confirmação da COVID-19, sendo elas: Curitiba; Cascavel; Foz do Iguaçu; Maringá; Londrina; Cianorte; Pinhais; Ponta Grossa; Campo Largo; São José dos Pinhais; Campo Mourão; Pato Branco; Guaíra; Paranavaí; Umuarama; Almirante Tamandaré; Telêmaco Borba; Francisco Beltrão; Matinhos; Quatro Barras; Lapa; Faxinal; Rio Negro; Guarapuava; Iretama; União da Vitória; Mariópolis; Quatiguá; Medianeira; Verê; Contenda; Rio Branco do Sul; Peabiru; Marechal Cândido Rondon; Terra Rica; e Castro.

Em 2 de abril, a quarta morte foi confirmada em Campo Mourão. Em 4 de abril o estado passa dos 400 casos confirmados. Em 10 de abril, o estado chegou aos 655 casos, sendo 251 na capital, Curitiba, 61 em Londrina, 57 em Cascavel e 27 em Maringá. Em 16 de abril, o estado chegou aos 845 casos confirmados e a 43 mortes. No dia 20 de abril o Paraná já tinha 1007 diagnósticos de COVID-19, além de 51 óbitos causados pela doença.

Até janeiro de 2021, o Paraná contava com 792 indígenas diagnosticados com a doença, sendo que sete vieram a óbito. A aldeia Ocoy, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi uma das aldeias a enfrentar o surto da COVID-19. O pajé da localidade foi infectado e morreu, sendo o primeiro indígena a entrar em óbito vítima da doença no estado.

Reações governamentais 

No dia 27 de abril entrou em vigor a Resolução 32, da Controladoria-Geral do Estado (CGE), tendo vigência enquanto durar o estado de emergência decretado pelo governador. A resolução é para que estabelecimentos de saúde, públicos e privados, padronizem a notificação dos casos de síndromes respiratórias devido a pandemia de COVID-19. A medida visa, principalmente, dar transparência das informações e o mapeamento da doença pela Sesa. 

A partir do dia 28 de abril o uso de máscara passou a ser obrigatório no estado, tanto em locais de uso coletivo, públicos e particulares. O texto havia sido aprovado em versão definitiva pelos deputados estaduais na segunda-feira, 27. A Lei nº 20.189 é valida para a população de todos os municípios do Paraná.

No dia 4 de maio os deputados estaduais do Paraná aprovaram um projeto de lei que prevê que os laboratórios particulares sejam obrigados a comunicar, em tempo real, os órgãos estaduais de saúde sobre notificações de suspeitas e casos do novo coronavírus (SARS-CoV-2). No mesmo dia, a Sesa informou 1562 casos confirmados de coronavírus no estado e 94 mortes, sendo 135 municípios com ao menos um caso confirmado.

Anúncio da fase vermelha em 2021 em Curitiba 

A capital do Paraná entrou na fase vermelha em 13 de março de 2021 por conta do aumento no número de mortes e casos pela COVID-19. Somente serviços essenciais estão funcionando no estado e a medida vale até o dia 22 de março de 2021.

Estatísticas

Por Regional de Saúde 

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná possui 22 regionais de saúde (RS), abrangendo os 399 municípios, sendo que o número de óbitos por regional até o dia 11 de outubro era o seguinte: 1.ª RS Paranaguá: 549; 2.ª RS Curitiba: 5919; 3.ª RS Ponta Grossa: 904; 4.ª RS Irati: 146; 5.ª RS Guarapuava: 340; 6.ª RS União da Vitória: 107; 7.ª RS Pato Branco: 413; 8.ª RS Francisco Beltrão: 438; 9.ª RS Foz do Iguaçu: 808; 10.ª RS Cascavel: 848; 11.ª RS Campo Mourão: 304; 12.ª RS Umuarama: 269; 13.ª RS Cianorte: 137; 14.ª RS Paranavaí: 270; 15.ª RS Maringá: 1316; 16.ª RS Apucarana: 639; 17.ª RS Londrina: 1411; 18.ª RS Cornélio Procópio: 354; 19.ª RS Jacarezinho: 313; 20.ª RS Toledo: 518; 21.ª RS Telêmaco Borba: 276; 22.ª RS Ivaiporã: 125.

Por município 
Curitiba é o município do Paraná com mais casos confirmados da doença, seguido por Londrina e Maringá. O município de Laranjal, em outubro de 2020, foi o último município a ser atingido pela pandemia no estado. Sendo assim, todos os 399 municípios paranaenses registraram a presença do vírus. De acordo com as informações da Sesa, essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:

Imunização 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou para o uso emergencial a vacina contra a COVID-19 a partir de 17 de janeiro de 2020. O Paraná recebeu no dia seguinte as primeiras doses da vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan em uma colaboração com a empresa Sinovac Biotech. Para o Paraná foram separadas 265 mil doses de vacinas na primeira remessa. A primeira fase da vacinação é destinada para os grupos prioritários, como trabalhadores da saúde, idosos a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas, e população indígena. A primeira pessoa a ser vacinada no Paraná foi a enfermeira Lucimar Josiane de Oliveira, no Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Ver também 
 Pandemia de COVID-19 no mundo
 Pandemia de COVID-19 nas Américas
 Pandemia de COVID-19 no Brasil
 Estatísticas da pandemia de COVID-19 no Brasil

Ligações externas 
 Portal da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.